Gustavo Alessandri Valdés (1929 - 2017) Político y empresario chileno.
Gustavo Alessandri Balmaceda (1961 - ) Político y empresario chileno, hijo del anterior.
Gustavo Alessandri Bascuñán (1984 - ) Político y abogado chileno, hijo del anterior.